Эмери (, ) — английская и испанская фамилия.

Имя 
 Эмери I де Фезансак (ум. до 1032) — граф де Фезансак, сын графа Одона Фалька.
 Эмери III де Туар (ум. 997) — виконт де Туар с 987, сын Герберта I, виконта де Туар и Альдеарды д’Оне.
 Эмери V де Туар (ок. 1095—1127) — 14-й виконт Туара с 1123 года.
 Эмери IX де Туар (1225—1256) — 23-й виконт де Туар (1246—1256).
 Эмери Нарбоннский — персонаж французского эпоса, герой двух поэм.

Фамилия 
 Эмери, Бесси Амелия (более известна под фамилией Хед; 1937—1986) — южноафриканская и ботсванская писательница, писала на английском языке.
 Эмери, Виктор (род. 1933) — канадский бобслеист, олимпийский чемпион 1964 года.
 Эмери, Гарет (род. 1980) — британский транс-диджей и продюсер.
 
 Эмери, Джули Энн (род. 1979) — американская актриса.
 Эмери, Жак-Андре (1732—1811) — французский писатель и священнослужитель.
 Ли Кэдвелл, Линда (род. 1945, в девичестве — Линда Эмери) — вдова Брюса Ли.
 Эмери, Карл (1848—1925) — итальянский мирмеколог и педагог.
 Эмери, Марк (род. 1958) — канадский активист политической борьбы за легализацию каннабиса.
 Эмери, Рэй (1982—2018) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Эмери, Стивен Альберт (1841—1891) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Эмери, Унаи (род. 1971) — испанский футболист и футбольный тренер.
  (1925—1997) — австралийский психолог, один из пионеров в области организационного развития.
 Эмери, Энн (1930—2016) — британская актриса.

См. также 
 Эмори
 Эмери — административно-территориальный округ в штате Юта (США).
 Emery

Примечания